Antongilia är ett släkte av insekter. Antongilia ingår i familjen Bacillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Antongilia